Села в Україні:
 Кожухівка — Вінницька область, Теплицький район
 Кожухівка — Житомирська область, Коростенський район
 Кожухівка — Київська область, Фастівський район